Kaloyanovo peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Калояново) :
Kaloyanovo, village bulgare de l'obchtina de Kaloyanovo, situé dans l'oblast de Plovdiv ;
Kaloyanovo, village bulgare de l'obchtina de Sliven, situé dans l'oblast de Sliven.